Жана Яковлева е българска актриса.

Биография 
Дъщеря е на актьора Юрий Яковлев и внучка на Жана Сладкарова-Яковлева и Юрий Дмитриевич Яковлев.

Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Елка Михаилова. Работи в Драматичен театър „Адриана Будевска“ в Бургас и Софийски пътуващ театър.

От 1992 година живее в Италия. Президент е на италианската културна асоциация „Феникс“ от 2004 до 2010 година. От 2014 година става директор на Българския културен институт в Рим.

Роли в киното 
 „Спасението“ – реж. Борислав Пунчев
 „Под игото“ – реж. Янко Янков
 „Живот на колела“ – реж. Димитър Аврамов
 „Столичани в повече“ (5-и и 9-и сезон) – реж. Станислав Тодоров – Роги
 „Четвърта власт“ – реж. Стоян Радев
 „Връзки“ – реж. Виктор Божинов
 „Пътят на честта“ – реж. Виктор Божинов

Роли в италианското кино 
 „Generale della Rovere“ – реж. Carlo Carlei
 „Box office 3D“ – реж. Ezio Greggio
 „Valentino – La leggenda“ – реж. Alessio Inutri
 „L'incredibile storia della signora del terzo piano“ – реж. Isabel Russinova

Роли в театъра

Роли в театър „Адриана Будевска“ 
 „Черна комедия“ от Питър Шафър
 „Престъпления на сърцето“ от Б. Хенли
 „Царска милост“ от Камен Зидаров
 „Земята се върти“ от Станислав Стратиев
 „Нерви от любов“ от Кирил Топалов

Роли в Софийски пътуващ театър 
 „Младоженецът“ от Емил Манов
 „Тартюф“ от Молиер
 „Ветрилото“ от Карло Голдони
 „Подземния“ от Христо Бойчев
 „Изкуството на комедията“ от Едуардо де Филипо
 „Албена“ от Йордан Йовков

Източници 

Български актьори и актриси